Borschtschiwka (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Borschtschiwka (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Borschtschiwka (Horodok), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok
 Borschtschiwka (Kowel), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel
 Borschtschiwka (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne
 Borschtschiwka (Kremenez), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez
 Borschtschiwka (Laniwzi), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi
 Borschtschiwka (Teofipol), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol